ISO 3166-2:DO — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Доминиканской Республике. Стандарт охватывает 31 провинцию и 1 национальный округ Доминиканской Республики. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Доминиканской Республики — DO и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код провинции образован двухсимвольным числом. Геокоды провинций Доминиканской Республики подмножеством кодов домена верхнего уровня — DO, присвоенного Доминиканской Республике в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Доминиканской Республики 

Геокоды 31 провинции и национального округа административно-территориального деления Доминиканской Республики.

Геокоды пограничных Доминиканской Республике государств 
 Гаити — ISO 3166-2:HT (на западе)

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Доминиканской Республики

Ссылки 
 Геокоды Доминиканской Республики 

2:DO